Bagan Jaya (Pelangiran), een plaats in Indonesië
Bagan Jaya (Enok), een plaats in Indonesië